Села:
 Забрід — Львівська область, Золочівський район
 Забрід — Львівська область, Львівський район
 Забрід — Хмельницька область, Ізяславський район